McCartney ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Christopher McCartney (* 1989), US-amerikanischer Rapper, siehe Lil B
 Craig McCartney (* 1975), australischer Straßenradrennfahrer
 Eliza McCartney (* 1996), neuseeländische Leichtathletin
 Forrest S. McCartney (1931–2012), US-amerikanischer General
 George McCartney (* 1981), nordirischer Fußballspieler
 Hugh McCartney (1920–2006), schottischer Politiker
 Ian McCartney (* 1951), britischer Politiker
 Innes McCartney (* 1964), britischer Historiker und Autor
 James „Jim“ McCartney (1902–1976), Vater von James Paul McCartney
 James McCartney (* 1977), britischer Musiker
 James Alexander George Smith McCartney (1945–1980), Politiker der Turks- und Caicosinseln
 James Paul McCartney, siehe Paul McCartney
 Jason McCartney (* 1973), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Jesse McCartney (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker
 Jim McCartney, siehe James […] McCartney

 Linda McCartney (1941–1998), US-amerikanische Fotografin und Musikerin, Ehefrau von Paul McCartney
 Mary McCartney (* 1969), britische Fotografin
 Paul McCartney (* 1942), britischer Sänger, Musiker und Komponist, Mitglied der Beatles
 Raymond McCartney (* 1954), nordirisches IRA-Mitglied, Politiker (Sinn Féin)
 Stella McCartney (* 1971), britische Modedesignerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McCartney (Pennsylvania)
 McCartney (Wisconsin)

Sonstiges:
 McCartney (Album), Musik-Album
 (4148) McCartney, Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:
 Macartney